Burguillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Burguillos de Toledo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Burguillos del Cerro (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Burguillos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Burguillos (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar